Бердовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бердовка — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.
 Бердовка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Бердовка — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Бердовка — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Бердовка — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Бердовка — деревня в Калязинском районе Тверской области.

См. также 
 Бердово